hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) w USA, w stanie Wirginia